Ocean je lahko:
 ocean - voda
 Ocean (glasbena skupina)
 Ocean,New Jersey.
 Ocean Software
 HMS Ocean